Делянка — многозначный термин, в основном имеющий значение участка (части, доли) земли, области деятельности или материала:

 Делянка — участок земли, отведённый для выращивания определённых сельхозкультур.
 Делянка — участок в лесу, отведённый для рубок главного пользования, ухода или санитарных, отграниченный в натуре линиями (визирами), столбиками и иными способами.
 Делянка — доска или брусок, подлежащие склеиванию (сплачиванию) в щит.

См. также 
 Богова делянка — роман Эрскина Колдуэлла 1933 года; а также фильм 1958 года (США).

Примечания